Антун Бауер (бискуп) (1856—1937)
 Aнтун Бауер (музеолог) (1911—2000)